Дубинка:

 Дубинка — оружие ударно-раздробляющего действия, происходящее от обычной деревянной палки.
 Полицейская дубинка
 Телескопическая дубинка

Населённые пункты 
Белоруссия
 Дубинка — деревня в Гродненском районе Гродненской области.
 Дубинка — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.
 
Казахстан
 Дубинка — село в Сарыкольском районе Костанайской области.
 
Украина
 Дубинка — село в Конотопском районе Сумской области.
 Дубинка — село в Дунаевецком районе Хмельницкой области.
 Дубинка — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.

Фамилия 
 Дубинка, Вячеслав Андреевич (1941—2010) — белорусский писатель.

См. также 
 Дубинки
 Дубинка 1
 Дубинка 2
 Дубина